Molekulska formula -{C18H26O2}- se može odnositi na:

 Nandrolon fenpropionat
 Empentrin